Schlossbergbahn bezeichnet:

 Schlossbergbahn (Freiburg im Breisgau)
 Schloßbergbahn (Graz)